Takimoto ist der Familienname folgender Personen:

 Haruhiko Takimoto (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Makoto Takimoto (* 1974), japanischer Judoka
 Tatsurō Takimoto (* 1930), japanischer Jazzmusiker